Нил Тёрнер ():
  (род. 1945) — британский политик-лейборист.
  (1934—2011) — австралийский политик, бывший спикер законодательной ассамблеи Квинсленда.
  (1892—1971) — шотландский футболист.
  — британский регбист, игравший в период 1980-х — 1990-х гг.